

Тисов

Славянская фамилия 
Фамилия встречается в России, на Украине, в Белоруссии, Сербии и Чехии и восходит, вероятно, к славянскому слову тисов — то есть, сделанный из тиса (растение, ), употреблявшемуся в этом значении ещё в Слове о полку Игореве:
Си ночь съ вечера одѣвахуть мя, рече (Святослав), чръною паполомою, на кроваты тисовѣ
Известные носители:
 Тисов, Лев Николаевич — советский писатель.

Топоним 
 Село в Болеховской общине Ивано-Франковской области Украины.
  в районе Страконице, Чехия.
  — горный кряж в Боснии и Герцеговине.
  Динарского нагорья высотой 1310 м, расположенная в Хорватии.

Информационные технологии 
 ТИСОВ ( — ) — информационная система поддержки процесса принудительной депортации иммигрантов из Нидерландов. Разрабатывается с 2014 года голландскими властями в рамках программы сквозной информатизации правительственных организаций, вовлечённых в работу с иммигрантами в стране ().

Тиссов

Славянская фамилия 
Встречается в России, на Украине и других странах.

Тиссова, Екатерина Николаевна — фамилия (по мужу), под которой известный советский кинодраматург Катерина Виноградская публиковалась до Октябрьской революции.

Топоним 
 Тиссов — коммуна в Германии, в земле Мекленбург-Передняя Померания.

Примечания